Erik-Jan van den Boogaard (Amszterdam, 1964. augusztus 19. –) holland labdarúgócsatár.

Források 
Erik-Jan van den Boogaard adatlapja a worldfootball.net oldalon 

1964-ben született személyek
Amszterdamiak
Holland labdarúgók
A PSV Eindhoven labdarúgói
Az MVV Maastricht labdarúgói
A Stade Rennais labdarúgói
Az FC Rouen labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek